Ян Журек (,  21 січня 1976, Шумперк) — чехословацький та німецький хокеїст, що грає на позиції нападника. З червня 2013 виступає за третьоліговий клуб з Ерфурта.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав у 1998 році виступами за чеську команду «Слезан» (Опава).

З 1998 по 2000 захищав кольори словацької команди ХК «36 Скаліца»

З 2000 по 2009 виступав у складі німецького клубу «Грізлі Адамс Вольфсбург». 

З 2009 виступає за німецькі клуби другого та третіх дивізіонів.

Досягнення 
Володар Кубка Німеччини в складі «Вольфсбургу» — 2009.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Чехословацькі хокеїсти
Німецькі хокеїсти 
Хокеїсти «Слезана»
Хокеїсти «Скалиці»
Хокеїсти «Гріззлі Адамс Вольфсбург»‎